

Cinema 
 Guardian – film del 2001 diretto da John Terlesky

Editoria 
The Guardian - quotidiano britannico

Musica 
 Guardian – band christian hard rock formatasi nel 1982
 Guardian – singolo di Alanis Morissette del 2012

Personaggi immaginari 
 Guardian – personaggio dei fumetti DC Comics
 Guardian – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Guardian – personaggio della serie di videogiochi di ruolo Ultima

Pagine correlate 
Guardiano
The Guardian (disambigua)